Z-Ro steht für:
 Z-Ro (* 1977), US-amerikanischer Rapper

ZrO steht für:
 Trivialname „Zirkonoxid“, typische Materialbezeichnung für Zahnkronen; eigentlich Zirconium(IV)-oxid oder Zirconiumdioxid (ZrO2)

Zro steht für:
 Zro, Ort im Distrikt Montagnes in der Elfenbeinküste

zro steht für:
 Záparo (ISO-639-3-Code), praktisch ausgestorbene Zaparo-Sprache in Ecuador

Abkürzung